Jacob Holm (1770–1845) – duński przemysłowiec, kupiec i armator
 Jacob Holm (ur. 1995) – duński piłkarz ręczny